

Urbanisme 
 Plan de développement urbain
 Plan de déplacements urbains

Informatique et réseaux 
 Power distribution unit
 Protocol Data Unit

Politique 
 Parti démocrate unifié
 Parti dahoméen de l'unité, un ancien parti politique de la République du Dahomey (actuel Bénin)

Musique